James Carter (atleet), een Amerikaanse hordeloper
 James Carter (musicus), een Amerikaans jazzmusicus 
 James Carter (zwemmer), een Brits zwemmer
 James Carter (dj), een Brits dj en producer
 Jimmy Carter, James Earl "Jimmy" Carter jr., de 39ste president van de Verenigde Staten van Amerika 
 Jim Carter (acteur), een Brits acteur
 Jim Carter (American football), een Amerikaans footballspeler.
 Jim Carter (golfer)
 Jim Carter (basketballer)